Příjmení Bistřický nosí více osobností:

 Jan Bistřický (1930–2008) – český historik a archivář
 Otomar Bistřický (1880–1949) – československý politik a poslanec Národního shromáždění

Externí odkazy